Jean-Baptiste Kléber (1753-1800) est un général français. Il a donné son nom en France à différentes voies publiques et bâtiments ainsi qu'à deux navires de la marine nationale française. Son nom est devenu également un prénom sous les formes « Kléber » et « Kleber » que l'on peut fêter le 14 juin, date anniversaire de sa mort

Personnalités portant le prénom Kléber 
 Kléber (1980-), Kléber de Carvalho Corrêa, footballeur brésilien.
 Kléber (1983-), Kléber de Sousa Freitas, footballeur brésilien.
 Kléber (1990-), Kléber Laude Pinheiro, footballeur brésilien.
 Kleber Chala ou Cléber Chalá, footballeur équatorien.
 Kléber Dadjo (1914-1979), homme politique et ancien président du Togo.
Kléber Haedens (1913-1976), écrivain français.
 Kléber Mesquida (1945-), homme politique français.

Lieux 
 la place Kléber, place centrale de Strasbourg, sa ville natale ;
 le quai Kléber, à Strasbourg ;
 le lycée Kléber, à Strasbourg ;
 la rue Kléber (rive gauche) puis, en 1879, l’avenue Kléber (rive droite), à Paris ;
 la station Kléber, sur la ligne 6 du métro de Paris située à proximité de cette avenue ;
 Kléber, ancien nom de la ville algérienne de Sidi Benyebka ;

Navires de la marine nationale française 
 le Kléber, croiseur cuirassé coulé en 1917 ;
 le Kléber (ex-Z 6 Theodor Riedel), un destroyer en service de 1946 à 1957 ;

Autres 
 les accords Kléber , signés après la rébellion du nord de la Côte d'Ivoire en 2003 dans le Centre des conférences internationales situé dans l'avenue Kléber à Paris ; aussi appelés accords de Linas-Marcoussis où ils ont été négociés ;
 le TEE Kléber, un Trans-Europ-Express (TEE), train reliant les gares de Paris-Est et de Strasbourg avec arrêt à Nancy et ayant circulé du  au  ; pendant du TEE Stanislas de même parcours, mais à des heures différentes.
 Kléber, la lettre K de l'alphabet radio français ;
 Kléber Pneumatiques. Installant en 1911 une usine à Colombes, en banlieue parisienne, la filiale française du fabricant américain de pneumatiques BF Goodrich devient Kléber-Colombes en 1945 à la suite de l'installation de son siège social avenue Kléber, puis Kléber en 1962. La société sera absorbée en 1981 par Michelin.

Références 

Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme
Nom de bateau de la Marine française